Альфа Этники 1959/1960 () — 24-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1959/1960
Греция
Греция
1959 год в Греции
Спорт в Греции в 1960 году